Учхоза — название нескольких населённых пунктов:

 Учхоза — посёлок в Дзержинском районе Калужской области.
 Учхоза — посёлок в Рязанском районе Рязанской области.
 Учхоза — посёлок в Рославльском районе Смоленской области.

См. также 
 Посёлок учхоза «Пригородный»
 Учхоза сельхозтехникума